Telstar est le nom donné à :

 Telstar : Une série de satellites américains dont le premier, Telstar 1, fut le premier satellite de communication.
 Telstar (Stormvogels Telstar) : Un club néerlandais de football basé à Velsen.
 Telstar : L'une des premières consoles de jeu produite par Coleco.
 Telstar : Le nom officiel du ballon de football de la Coupe du monde de football de 1970, 1974, 1978 et 2018.
 Telstar : Une chanson du groupe The Tornados.
 Telstar : Un single du groupe The Ventures.
 Telstar : Le nom d'un modèle automobile de Ford.
 Telstar (Telstar Records) : Une maison de disques ayant, entre autres, produit Victoria Beckham.
 Telstar : Un album de T.H.X. (Heldon).
 Telstar : un groupe de rock belge de la première moitié des années 2000.
 Telstar : Une entreprise de Grande-Bretagne.
 Telstar: The Joe Meek Story : un film britannique de Nick Moran sorti en 2008.
 Telstar : EP et chanson de l'artiste Marcus Lee